Браян Феллон (* 1980) — американський співак і автор пісень.
 Джиммі Феллон (* 1974) — американський комік, актор, телеведучий, співак, письменник і продюсер.
 Дженніфер Феллон (* 1959) — австралійська авторка фентезі та наукової фантастики.
 Джордж Гайд Фаллон (1902—1980) — американський конгресмен (1945—1971).
 Крейг Феллон (1982—2019) — британський дзюдоїст, чемпіон і призер чемпіонатів Великої Британії, Європи та світу, переможець Ігор Співдружності, учасник двох Олімпіад.
 Майкл Феллон (* 1952) — британський політик-консерватор, міністр оборони (2014—2017).
 Тіффані Феллон (* 1974) — американська фотомодель і актриса.
 Тріша Феллон (* 1972) — австралійська баскетболістка жіночої національної баскетбольної Ліги і Жіночої національної баскетбольної асоціації США.
 Шивон Феллон (* 1961) — американська актриса, комедіантка і співачка.

 Феллон — округ (графство) у штаті Монтана, США.